Долани могу бити:

 Долани (Штип), насељено мјесто у општини Штип, Северна Македонија
 Долани (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Долани (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Долани (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Долани (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Долани (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Долани (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Долани (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република

Види још 
 Дољани